Тарья () — финское женское личное имя.

Известные носители 
 Тарья Крунберг (род. 1943) — финский политик.
 Тарья Турунен (род. 1977) — финская оперная и рок-певица, пианистка, композитор.
 Тарья Филатова (род. 1963) — финский политик.
 Тарья Халонен (род. 1943) — финский политик, президент Финляндии в 2000—2012 годах.

Прочее 
 Тарья — другое название бухты Крашенинникова
 Тарья — гора на Камчатке

Женские имена